Annunziato Vitrioli – pittore italiano
 Diego Vitrioli – poeta e latinista italiano
 Tommaso Vitrioli – pittore italiano